Le district de Toggenburg est un district du canton de Saint-Gall en Suisse.
 Les Chevaliers de Toggenburg sont les seigneurs ayant eu autorité sur Toggenburg et les châtellenies voisines au .
 Le Chevalier de Toggenburg est un lied sur des paroles de Schiller mises en musique par Johann Rudolf Zumsteeg en 1800 et par Franz Schubert en 1816.
 Chèvre du Toggenbourg est une race de chèvre qui vit en Suisse.
 Guerre de Toggenburg guerre civile suisse en 1712.